UEFA Champions League finalen 2004 var en fodboldkamp der blev spillet den 26. maj 2004. Kampen blev spillet på Arena AufSchalke i Gelsenkirchen, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 2003-04. De deltagende hold var franske AS Monaco og portugisiske FC Porto. Porto vandt kampen med 3-0. 

Før 2004, var Portos seneste sejr i turneringen i 1987. I 2003 havde de vundet UEFA Cuppen, og vandt dermed to europæiske turneringer i træk. Både Monaco og Porto besejrede tidligere vindere på deres vej til finalen. Porto slog Manchester United og Monaco sendte de nifoldige vindere fra Real Madrid ud.

Begge hold blev anset som underdogs i turneringen før finalen. De var ledet af unge trænere: Monaco havde den tidligere franske landsholdsstjerne Didier Deschamps, og Porto blev ledet af José Mourinho der havde sin sidste kamp i spidsen for holdet, inden han tiltrådte hos engelske Chelsea.

Kampen blev ledet af den danske dommer Kim Milton Nielsen, mens Jens Larsen og Jørgen Jepsen var linjedommere. Knud Erik Fisker fungerede som fjerde dommer.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger og kilder

Noter

Henvisninger
 UEFA Champions League 2003/04 på UEFAs hjemmeside 

2004
Fodbold i 2004
AS Monaco
FC Porto
Gelsenkirchen